1000 км Сильверстоуна 2010 — это пятый раунд сезона 2010 LMS. Соревнования прошли на одноимённом автодроме, в графстве Нортгемптоншир, Великобритания 12 сентября 2010. Параллельно гонка входила в зачёт свежеобразованного Межконтинентального кубка Ле-Мана, став его дебютным соревнованием.

Общая информация 
Дебютный этап кубка привлёк внимание обеих заводских команд Audi и Peugeot, выставивших на британский этап два и один экипажа соответственно. Дополнительный интерес соревнованию придало решение о проведении гонки на конфигурации «Арена», опробованной до этого на Гран-при Формулы-1. Изменение длительности круга привело к сокращению числа витков по трассе: в сравнении с гонкой-2009 победителю пришлось преодолеть на 15 кругов меньше.

В классе LMP1 в свободных заездах лучше смотрелись пилоты Audi, в итоге занявшие два первых места на стартовом поле, но в гонке единственный экипаж Peugeot смог переиграть оба коллектива Audi, которые столкнулись с техническими проблемами (№ 7, в итоге был вынужден сойти, а № 8 существенно притормозили, чтобы просто довести до финиша). Ещё один представитель французской марки — Стефан Сарразан — был отправлен на этот этап в полузаводскую команду Peugeot, Oreca, где в составе своего экипажа финишировал вторым и стал чемпионом LMS в личном зачёте. Лучшей машиной с бензиновым двигателем стал заводской Aston Martin под управлением Сэма Хэнкока, Хуана Барази и Штефана Мюке.

В классе LMP2 сильнейшим стал экипаж Strakka Racing на прототипе HPD. По ходу гонки, из-за столкновения со Spyker одной из младших категорий он потерял много времени, но всё же смог прорваться с четвёртой позиции на первую. Лучшей командой же в этом классе стал коллектив RML Group, весь сезон стабильно финишировавший в районе подиумных позиций.

В классе GT1 весь этап сам с собой боролся экипаж Larbre Compétition, а в GT2 победу одержала одна из машин AF Corse, под управлением Джанмарии Бруни и Жайми Мело; другой экипаж итальянской команды столкнулся с проблемами с полуосью и занял лишь двенадцатое место. Мог побороться за победу Aston Martin Vantage команды JMW Motorsport, но их подвела меньшая экономичность двигателя и штрафной проезд по пит-лейн.

Результаты

Квалификация 
(*) — участники ILMC. Обладатель поула в каждом из классов выделен жирным.

Гонка 
Победитель гонки в каждом классе выделен жирно. Экипажи преодолевшие менее 70 % дистанции от победителя в их классе помечены как неклассифицированные (НК).

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте журнала Speedsport

Моторные виды спорта
Сильверстоун
Сентябрь 2010 года
2010